Circus Herman Renz, een Nederlands circus
 Circus Renz, een 19e-eeuws Duits circus
 Circus Renz Berlin, een Duits circus opgericht in 1948
 Circus Renz International, een afsplitsing van Circus Renz Berlin

Personen:
 Herman & Diana Renz, oprichters (in 1991) van het Nederlands Nationaal Circus Herman Renz junior
 Arco Renz (1980), een Duits danser en choreograaf
 Sigi Renz (1938), een Duits wielrenner
 Wolf Renz-Herzog (1924-2014), een Duits componist, muziekpedagoog en dirigent